Gilliam peut désigner :

Patronyme 

Armen Gilliam, ancien joueur américain de basket-ball.
Herm Gilliam, ancien joueur américain de basket-ball.
Jim Gilliam, joueur américain de basket-ball.
Joseph Wiley Gilliam, Jr., un joueur américain de football américain.
Seth Gilliam, un acteur américain.
Stu Gilliam, un acteur américain.
Terry Gilliam, réalisateur de cinéma, scénariste, acteur, et dessinateur américain.

Toponyme 

 le comté de Gilliam, un comté situé dans le nord de l'État de l'Oregon ;
 Gilliam, ville située en Louisiane ;
 Gilliam, une ville du comté de Saline, dans le Missouri.

Patronyme anglais